Franciaország
Le Monestier, település Puy-de-Dôme megyében
Le Monestier-du-Percy, település Isère megyében